Nordstjernen er en stjerne (et stjernesystem) i stjernebilledet Lille Bjørn.

Nordstjernen kan også henvise til:

 Nordstjernen (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 1979
 Nordstjernen (film fra 1943) – en amerikansk film
 Nordstjernen (ugeblad) – et dansk illustreret ugeblad udgivet 1885-97